Gareth Evans (ur. 1944) – australijski polityk
 Gareth Evans (1946–1980) – brytyjski filozof
 Gareth Evans (ur. 1959) – brytyjski kierowca wyścigowy
 Gareth Evans (ur. 1967) – brytyjski piłkarz i trener piłkarski
 Gareth Evans (ur. 1980) – brytyjski reżyser filmowy
 Gareth Evans (ur. 1986) – brytyjski sztangista, olimpijczyk z 2012